Le  était situé à Frignicourt, village voisin de Vitry-le-François. Sa construction datait de 1974. Il a accueilli 456 élèves en 2010. Il était classé en « zone d'éducation prioritaire » (ZEP).

La construction du nouveau collège, renommé Collège Pierre-Gilles de Gennes, s'inspire d'une nouvelle architecture, celle du palladianisme, et l'établissement respecte la haute qualité environnementale (HQE). Le coût des travaux est estimé à . L'ensemble comprend un jardin couvert de  pour une superficie totale de . Le collège dispose d'une plate-forme de retournement des cars afin de permettre à ceux-ci d'embarquer les élèves au sein même de l'établissement.

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Enseignement
 Champagne-Ardenne
 Académie de Reims
 Marne
 Communes dans la Marne

Liens externes 
 Site du collège Marcel-Alin

Bibliographie 

 
 

Vitry-le-François